Урин (от Урия — ) — русская и еврейская фамилия. Известные носители:
 Урин, Валерий Григорьевич (1934—2023) — советский футболист.
 Урин, Виктор Аркадьевич (1924—2004) — русский советский поэт.
 Урин, Владимир Георгиевич (род. 1947) — советский и российский театральный деятель, генеральный директор Большого театра (с 2013 года).
 Урин, Давид Исаакович (псевдоним Давурин; 1891—1963) — русский советский писатель, драматург.
 Урин, Дмитрий Эрихович (1905—1934) — советский прозаик и журналист.
 Урин, Матвей Романович (род. 1976) — предприниматель, владелец ряда банков, обвиняемый в избиении менеджера ОАО «Газпром» Фаассена Йоррита Йооста.

См. также 
 Урина
 Уринсон

Примечания